Don Cherry (ijshockeycoach), een Amerikaans-Canadees hockeycoach
 Don Cherry (trompettist), een Amerikaans jazzmuzikant, stiefvader van Neneh Cherry 
 Don Cherry (golfer), Amerikaans golfer en zanger